

Карловка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Карловка — село, район Біржан-сала, Акмолинська область

Карловка — село, Кіровський район, Ленінградська область

Див. також 
 Карлівка